Ма́ршфилд () — название нескольких населённых пунктов в Великобритании и США. Дословно означает «маршевое поле».

Населённые пункты 
Великобритания
  — поселение в Глостершире.
  — район Ньюпорта.

США
  — городок в Вермонте.
  — город в Висконсине.
  — поселение в Индиане.
 Маршфилд — городок в Массачусетсе.
 Маршфилд — город в Миссури.
  — городок в Мэне.

См. также 
 Марш
 Филд